Ламби Кендро (, род. 1953) — албанский шахматист, международный мастер.

Чемпион Албании 1975 и 1988 гг.

В составе сборной Албании участник пяти шахматных олимпиад (1980, 1982, 1984, 1988 и 2006 гг.).

С начала 2000-х гг. регулярно выступает в итальянских опен-турнирах и командном чемпионате Италии.

Победитель международных турниров в Милане (2002 и 2003 гг.).

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Л. Кендро в базе Chessgames
 Личная карточка Л. Кендро на сайте 365Chess

Шахматисты Албании
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Международные мастера по шахматам